Kommunal samling kan syfta på:
 Göingepartiet kommunal samling – lokalt politiskt parti i Osby kommun.
 Kommunal Samling (Gagnef) – lokalt politiskt parti i Gagnefs kommun
 Kommunal Samling (Tidaholm) – nedlagt politiskt parti i Tidaholms kommun. 
 Kommunal Samling (Sorsele) – nedlagt politiskt parti, satt i kommunfullmäktige i Sorsele kommun fram till valet 1988.
 Kommunal Samling (Eksjö) – lokalt parti Eksjö mellan 1973 och 1982. Partiet hade nazistiska rötter med partiledare lagman  Eric Odevall. Partiet var representerat under flera val i Eksjö kommunfullmäktige. Eksjö kommun Påskkravallerna i Uppsala 1943

Källor

Fotnoter

Lokala politiska partier i Sverige